Герман Шрёдер ():
 Герман Шрёдер (1843—1909) — немецкий музыковед, музыкальный педагог и композитор.
 Герман Шрёдер (1904—1984) — немецкий композитор.